Riad Bajić, né le  à Sarajevo, est un footballeur international bosnien. Il évolue au poste d'avant-centre à Giresunspor.

Carrière

En club 

Lors de la saison 2014-2015, il inscrit 15 buts au sein du championnat de Bosnie-Herzégovine, avec le club du FK Željezničar. Le , il est l'auteur d'un triplé en championnat, contre le club du Zvijezda Gradačac.

Le , il inscrit un doublé en Ligue Europa, contre le club maltais du Balzan FC.

Il rejoint ensuite le club de Konyaspor lors de l'été 2015.

Le , Bajić rejoint le club de l'Udinese Calcio en Italie. Il ne parvient pas à s'imposer en attaque et ne joue que six matchs en première partie de saison. 

Le , il est prêté à l'İstanbul Başakşehir.

En équipe nationale

Statistiques

Palmarès

En club 
  Konyaspor
 Coupe de Turquie (1) :
 Champion : 2016-17.

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur du championnat de Bosnie-Herzégovine des moins de 19 ans en 2012-13 (34 buts)
 Meilleur buteur du championnat de Bosnie-Herzégovine en 2014-15 (15 buts)

Références

Liens externes 
 

Footballeur international bosnien
Joueur du Zeljeznicar Sarajevo
Joueur du Konyaspor
Joueur de l'Udinese Calcio
Joueur de l'Istanbul Başakşehir
Joueur de l'Ascoli Calcio 1898
Joueur du Brescia Calcio
Joueur du Giresunspor
Naissance en mai 1994
Naissance à Sarajevo